Pskov kan syfta på:

 Pskov – en stad i Ryssland
 Pskov oblast – ett oblast i Ryska federationen
 Guvernementet Pskov – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland
 10711 Pskov – en asteroid i huvudbältet